Mona Lisa kan avse:

 Mona Lisa, målning från cirka 1503–1506 av Leonardo da Vinci
 Mona Lisa (opera), opera från 1915
 "Mona Lisa (amerikansk sång)", amerikansk sång från 1950, mest känd genom Nat King Cole
 "Mona Lisa (låt Britney Spears)", låt med Britney Spears från 2004
 "Mona Lisa (låt Nicki Minaj)", låt med Nicki Minaj från 2014
 "Mona Lisa (låt Lil Wayne)", låt med rapparen Lil Wayne tillsammans med Kendrick Lamar från 2018
 Mona Lisa (film), brittisk långfilm från 1986
 Mona Lisas leende, amerikansk långfilm från 2003
 MonaLisa Story, svensk dokumentärfilm från 2015
 Mona Lisa Overdrive, roman av William Gibson från 1988
 Mona Lisa, artistnamn för sångerskan Linda Jo Rizzo

Förnamn
 Mona-Lisa Englund (1933–1999), svensk idrottare
 Mona-Lis Hässelbäck (född 1940), svensk skådespelare
 Monalisa Norrman (född 1954), svensk politiker
 Mona-Lisa Pursiainen (1951–2000), finländsk idrottare